

Рушув — село в гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рушув — село в гміні Лабуне Замойського повіту Люблінського воєводства